Pour la saison 2013-2014, le Stade toulousain dispute le Top 14 et la Coupe d'Europe.

Transferts d'inter-saison 2013 

  Virgile Lacombe (Southern Kings), talonneur
  Nicolas Vergallo (Southern Kings), demi de mêlée
  Yannick Jauzion (Retraite sportive), trois-quarts centre
  Jean-Baptiste Poux (Union Bordeaux-Bègles), pilier
  Luke Burgess (Melbourne Rebels), demi de mêlée
  Jean Bouilhou (Section paloise), troisième ligne aile
  Russlan Boukerou (FC Auch), deuxième ligne
  Gary Botha (Retraite sportive), talonneur
  Karl Chateau (USA Perpignan), troisième ligne aile
  Maxime Payen (prêt SC Albi), trois-quarts aile
  Sylvain Nicolas (Stade français Paris), troisième ligne aile
  Victor Moreaux (Castres olympique), Deuxième ligne

  Jean-Pascal Barraque (Biarritz olympique), demi d'ouverture
  Iosefa Tekori (Castres olympique), deuxième ligne
  Cédric Heymans (Aviron bayonnais), entraîneur des cadets
  Yacouba Camara (Rugby club Massy Essonne), troisième ligne aile
  Chiliboy Ralepelle (Bulls), talonneur
  Jano Vermaak (Blue Bulls), demi de mêlée
 Joker médical
  Hosea Gear (Highlanders), trois-quarts aile, pour Vincent Clerc.
  Schalk Ferreira (Southern Kings), pilier, pour Vasil Kakovin. 
  Akapusi Qera (Gloucester), troisième ligne aile, pour Grégory Lamboley.

Effectif professionnel 

L'effectif professionnel (provisoire, non finalisé) de la saison 2013-2014 compte six joueurs formés au club. Vingt-cinq joueurs internationaux figurent dans l'équipe dont seize Français, et chacun des postes de l'équipe de France (à l'exception d'un pilier) pourrait être occupé par un joueur toulousain.

Espoirs appelés en équipe première

Déroulement de la saison

Calendrier

Détails des matchs 

 ---

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

T = Tenant du titre
P = Promu

|}

Statistiques individuelles 
Nota : les différents sigles signifient : TJ = temps de jeu, Tit. = titulaire, Rem. = remplaçant, E = essai, T = transformation, P = pénalité, D = drop, CJ = carton jaune, CR = carton rouge

Statistiques Top 14

Meilleur réalisateur

Meilleur marqueur 

Meilleur réalisateur : Lionel Beauxis (106 points)

Meilleur marqueur : Hosea Gear (9 essais)

Joueur le plus utilisé : Hosea Gear (1947 minutes, 26 matchs dont 24 en tant que titulaire)

Statistiques H-Cup

Meilleur réalisateur

Meilleur marqueur 

Meilleur réalisateur : Jean-Marc Doussain (34 points)

Meilleur marqueur : Maxime Médard (4 essais)

Joueur le plus utilisé : Yoann Huget (526 minutes, 7 matchs tous en tant que titulaire)

Sélections internationales

Transferts d'inter-saison 2014 

  Lionel Beauxis (Union Bordeaux-Bègles), demi d'ouverture
  Yohan Montès (Castres olympique), pilier
  Hosea Gear (Honda Heat ), ailier
  Bastien Chalureau (USA Perpignan), deuxième ligne
  Yves Donguy (US Oyonnax), ailier
  Jean-Pascal Barraque (Stade rochelais), demi d'ouverture
  Jean-Bernard Pujol (USA Perpignan), arrière
  Akapusi Qera (Montpellier HR), troisième ligne
  Jaba Bregvadze (???), talonneur

  Toby Flood (Leicester Tigers ), demi d'ouverture
  Alexis Palisson (RC Toulon), ailier
  Neemia Tialata (Aviron bayonnais), pilier 
  Corey Flynn (Crusaders ), talonneur
  Imanol Harinordoquy (Biarritz olympique), troisième ligne centre

  Census Johnston, pilier (2 ans + 1 en option)
  Clément Poitrenaud, arrière/centre (2 ans)
  Luke McAlister, demi d'ouverture/centre (2 ans + 1 en option)
  Schalk Ferreira, pilier (3 ans)
  Vasil Kakovin, pilier (2 ans à partir de 2015)
  Yann David, centre (3 ans à partir de 2015)
  Gillian Galan, troisième ligne centre (3 ans)
  Christopher Tolofua, talonneur (3 ans)
  Yoann Maestri, deuxième ligne (3 ans à partir de 2015)
  Arthur Bonneval, ailier ( pro jusqu'en 2016)
  Thomas Ramos, arrière ( pro jusqu'en 2016)
  Cyril Baille, pilier (2 ans à partir de 2016)

Notes et références 

2013-2014
Toulouse